|-
| 122601 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122602 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122603 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122604 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122605 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122606 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122607 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122608 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122609 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122610 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122611 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122612 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122613 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122614 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122615 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122616 - || || 5 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122617 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122618 - || || 4 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122619 - || || 7 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122620 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122621 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122622 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122623 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122624 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122625 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122626 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122627 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122628 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122629 - || || 8 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122630 - || || 8 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122631 - || || 10 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 122632 - || || 5 de setembre, 2000 || Monte Agliale || S. Donati
|-
| 122633 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122634 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122635 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122636 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122637 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122638 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122639 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122640 - || || 1 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122641 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122642 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122643 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122644 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122645 - || || 2 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122646 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122647 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122648 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122649 - || || 2 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122650 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122651 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122652 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122653 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122654 - || || 3 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122655 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122656 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122657 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122658 - || || 4 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122659 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122660 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122661 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122662 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122663 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122664 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122665 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122666 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122667 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122668 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122669 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122670 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122671 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122672 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122673 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122674 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122675 - || || 5 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122676 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122677 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122678 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122679 - || || 6 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122680 - || || 4 de setembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 122681 - || 2000 SW || 19 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122682 - || || 18 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122683 - || || 18 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122684 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122685 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122686 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122687 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122688 - || || 20 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122689 - || || 22 de setembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 122690 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122691 - || || 24 de setembre, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 122692 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122693 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122694 - || || 20 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122695 - || || 22 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122696 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122697 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122698 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122699 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 122700 - || || 23 de setembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
2